Paradrina fuscicornis är en fjärilsart som beskrevs av Jules Pièrre Rambur 1832. Paradrina fuscicornis ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
fuscicornis